Мануэль Медина: Медина, Мануэль (род. 1971) — мексиканский боксёр.
 Медина, Мануэль (род. 1972) — мексиканский актёр театра и кино.